Sven Werner kan syfta på bland andra:

 Sven Werner (1898–1984), dansk fysiker
 Sven Werner (1919–1999), svensk militär
 Sven Werner (född 1952), svensk ingenjör